SPC steht für:
 Flughafen Santa Cruz de La Palma (IATA-Flughafencode)
 ShortSeaShipping Inland Waterway Promotion Center, Beratungseinrichtung für alternative Verkehrsträger und vorrangig Shortsea-Verkehre
 Sony Pictures Classics, siehe Sony Pictures Entertainment
 South Pacific Commission, siehe Pazifische Gemeinschaft
 Special Purpose Company, siehe Zweckgesellschaft
 Specialist, höchster militärischer Mannschaftsdienstgrad in der United States Army
 Srpska Pravoslavna Crkva, Serbisch-Orthodoxe Kirche
 State Planning Commission, zentrale Planungsbehörde der Volksrepublik China
 Statistical Process Control, siehe statistische Prozesslenkung
 Storm Prediction Center, Vorhersagedienst für Gewittergefahren in den USA
 Summary of Product Characteristics, siehe Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels
 Supplementary Protection Certificate, siehe Ergänzendes Schutzzertifikat
 Syrian Petroleum Company, syrisches Mineralölunternehmen
 SPC700, Soundchip der Firma Sony
 SPC (Dateiformat), Dateiformat für Audiodaten

spc steht für:
 Sapé (ISO-639-3-Code), eine der beiden Sprachen der indigenen Sprachfamilie Arutani-Sapé in Südamerika

Abkürzung